3 miejscowości w Polsce: 
 Pyszczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Pyszczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Pyszczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno